ECSA steht für:
 Emanuele Centonze SA, Schweizer Chemie-Handelsunternehmen
 European Citizen Science Association, europäisches Netzwerk von Citizen Science
 Estuarine & Coastal Sciences Association
 European Community Shipowners’ Associations, Reedereiverband
 European Community Studies Association, Zusammenschluss nationaler Vereinigungen von Hochschullehrern und Wissenschaftlern im Bereich der Europawissenschaften
 European Computing Services Association
 European Credit Sector Association
 European Composer and Songwriter Alliance
 European Corporate Security Association
 Electrochemical active surface area, dt. elektrochemisch aktive Oberfläche

Abkürzung